La finale de la Coupe UEFA 1982-1983 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au stade du Heysel de Bruxelles, en Belgique, et à l'Estádio da Luz de Lisbonne, au Portugal.

Elle oppose l'équipe belge d'Anderlecht aux Portugais du Benfica Lisbonne. Au terme des deux rencontres, les Bruxellois l'emportent sur le score de 2 buts à 1 (1-0 à l'aller, 1-1 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur troisième titre européen après leurs victoires en Coupe des coupes en 1976 et en 1978.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1982-1983
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1982-1983

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1982-1983

Notes et références 

1982-1983
Compétition de football à Bruxelles
Compétition de football à Lisbonne
Face-à-face du Royal Sporting Club Anderlecht
Face-à-face du Benfica Lisbonne
Football en Belgique en 1983
1983 au Portugal
Sport en mai 1983